Савлохов () — осетинская фамилия.

Известные носители 
 Савлохов, Борис Сосланович (1952—2004) — советский, российский и украинский тренер по вольной борьбе, криминальный авторитет.
 Савлохов, Руслан Сосланович (род. 1958) — советский и украинский тренер по вольной борьбе, брат Бориса Савлохова.